Хону-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Хону-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 63°53’с. ш. 120°03’в. д..
 Хону-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°50’с. ш. 121°08’в. д..
 Хону-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 66°02’с. ш. 150°19’в. д..

Примечания

См. также 
Холу-Кюель